Moron, Morón e Mörön possono riferirsi a:

Geografia
 Morón – città della provincia di Buenos Aires, Argentina
 Partido di Morón – partido dell'Argentina nella provincia di Buenos Aires
 Morón – comune della provincia di Ciego de Ávila, Cuba
 Moron – comune di Haiti nell'arrondissement di Jérémie
 Môrôn – capoluogo della provincia del Hôvsgôl, in Mongolia
 Morón de Almazán – comune dell'Castiglia e León, Spagna
 Morón de la Frontera – comune dell'Andalusia, Spagna
 Morón – città del Carabobo, Venezuela

Persone
Altankhuyagiin Mörön – calciatore mongolo
Daniel Morón – ex calciatore cileno
Jaime Morón – calciatore colombiano
Monty Oxy Moron – tastierista britannico

Altro
 Diocesi di Morón – sede della Chiesa cattolica suffraganea dell'arcidiocesi di Buenos Aires.
 Deportivo Morón – squadra di calcio argentina